Meum és un gènere de plantes amb flors monotípic dins la família de les apiàcies. La seva única espècie, Meum athamanticum, de nom comú meu, es troba als Països Catalans (només als Pirineus) i a algunes altres parts d'Europa.

Es considera una planta ornamental.

Descripció 
Herba perenne, ercta, glabra i ramificada de 10 a 50 cm d'alt. La majoria de les fulles són basals oblongues de 5 a 30 cm i pinnatisectes. Floreix de maig a agost amb els pètals blancs. Creix en pastures sobre sòl humífer àcid (o en sòl descarbonatat).

Referències 

Selineae
Plantes ornamentals